Валерий Самофа́лов — имя и фамилия. Известные носители:
 Самофалов, Валерий Михайлович (2000—2022) — матрос военно-морских сил Вооружённых сил Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.
 Самофалов, Валерий Петрович (род. 1956) — советский и украинский футболист и тренер.